РУК, Рук

Фамилия 
 Рук, Джордж (1650—1709) — английский военно-морской командующий.
 Рук, Кларенс (1862—1915) — британский писатель и журналист.
 Рук, Памела (1955—2022) — английская фотомодель и актриса.
 Рук, Роберт (род. 1977) — венгерский шахматист, гроссмейстер.
 Рук, Ронни (1911—1985) — английский футболист.

Аббревиатура 
 РУК — Российский университет кооперации
 РУК — Русские университетские курсы
 рук. — сокращённо «руководитель»; например: худрук, физрук, политрук.

Населённый пункт 
 Рук — населённый пункт в Южной Осетии
 Верхний Рук
 Средний Рук
 Нижний Рук

Другое 
 Рук — концентрические лунные горы, окружающие Море Восточное на обратной стороне Луны.
  — горное племя во Вьетнаме, занимающееся охотой и собирательством.

См. также 
 Кау-Рук
 От рука: с рук, из рук, без рук, нет рук, от рук, для рук; пальцы рук, пожатие рук, возложение рук
 Рукс